Phaseolus : genre de plantes de la famille des Fabaceae dont plusieurs espèces sont couramment cultivées sous le nom de haricots.
 Phaseolus : genre de mollusques bivalves de la famille des Lametilidae.